Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do singlové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace se probojovalo devět tenistek. Obhájkyní titulu byla 18letá Američanka Claire Liuová, která se rozhodla do soutěže nenastoupit.

Iga Świąteková vítězkou juniorky 

Premiérový grandslamový titul z dvouhry vybojovala 17letá nenasazená Polka Iga Świąteková, jež ve finále za 73 minut na dvorci č. 1 přehrála švýcarskou kvalifikantku téhož věku Leonii Küngovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Stala se tak čtvrtou polskou šampionkou wimbledonské juniorky, když navázala na triumfy Aleksandry Olszové (1995), Agnieszky Radwańské (2005) a její mladší sestry Urszuly Radwańské (2007). 

Po několikaměsíčním výpadku v důsledku operace kotníku během sezóny 2017 na sebe Świąteková upozornila titulem z deblové juniorky French Open 2018 a semifinálovou účastí v singlové soutěži. Bývalá juniorská světová šestka přijížděla do Wimbledonu jako 76. dívka žebříčku ITF. V soutěži ztratila jediný set, který jí v úvodním kole odebrala první nasazená a úřadující šampionka Roland Garros Whitney Osuigweová. Do juniorského žebříčku si Świąteková připsala 375 bodů, poražená finalistka pak 270 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018
Juniorský tenis v roce 2018